Vila da Ponte pode ser:

 Vila da Ponte - freguesia no concelho de Montalegre, Portugal
 Vila da Ponte - freguesia no concelho de Sernancelhe, Portugal

Desambiguação